As lutas da categoria de peso-médio masculino (-75 kg) do boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foram disputadas entre os dias 8 e 20 de agosto no Pavilhão 6 do Riocentro. O cubano Arlen López foi o campeão ao vencer o uzbeque Bektemir Melikuziev na final por decisão unânime.

Resultados

Fase final

Fase preliminar

Chave superior

Chave inferior

Médio masculino